Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Anderson che ha battuto in finale Kevin Kim 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Vince Spadea (primo turno)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Robert Kendrick (secondo turno)
 Jesse Levine (primo turno)

 Kevin Kim (finale)
 Wayne Odesnik (semifinali)
 Kevin Anderson (Campione)
 Amer Delić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2008